Przemieszczenie efektywne (ang. administrative movement) – przerzut w czasie, którego wojska i pojazdy są tak uporządkowane, aby przyspieszyć ich przerzut, zaoszczędzić czas i energię, gdy nie przewiduje się działań przeciwnika, z wyjątkiem napadu powietrznego.

Bibliografia 
 Słownik pojęć wojskowych, Warszawa 2011.

Strategia